British Pacific Fleet - flotta della Royal Navy
 United States Pacific Fleet - flotta della United States Navy